A kalmük ábécé a kalmük nyelv írására használatos.

A nyelvet eredetileg a XIII. századtól az ujgur-mongol írással jegyezték le, amit 1648-ban a Zaja Pandit nevű buddhista szerzetes átdolgozott és elnevezte tod bicsignek (halha mongolul: Тод бичиг, „világos írás”). Ezt az írást 1924-ben a ma is használt cirill írással cserélték le. Ezzel szemben a Kínában élő kalmükök még ma is a todo bicsiget használják.

A kalmük ábécé és átírásai

A hosszú magánhangzókat az írás kettős betűkkel jelöli: аа, əə, ее, ии, оо, өө, уу, үү.

A kalmük nyelvben van egy ún. redukált hang is, melyet azonban az íráskép nem rögzít, így az átírás sem tartalmazza. Általában ez a hang a mássalhangzó-torlódások feloldásaként használatos, és általában egy gyenge [ɨ]-nek, vagy [ə]-nek hangzik, pl.: харһлдлһн, melynek átírásai: harḥldlḥn - harǧldlǧn - kharḣldlḣn - xarɣldlɣn, kiejtése: [xarʁɨldɨlʁɨn].

Jegyzetek

További információk
Transliteraion of Non-Roman Scripts
Omniglot.com

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék